Il singolare del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jonas Svensson che ha battuto in finale Stefan Eriksson 6-7, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Anders Järryd (semifinali)
 Slobodan Živojinović (secondo turno)
 Peter Lundgren (secondo turno)
 Milan Šrejber (primo turno)

 Broderick Dyke (primo turno)
 Jan Gunnarsson (secondo turno)
 Libor Pimek (quarti di finale)
 Michiel Schapers (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cologne Grand Prix 1986